

Miejscowości w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 4
 Jasionowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Lipsk 
 Jasionowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Sztabin
 Jasionowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Rutka-Tartak 
 Jasionowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Szypliszki

Miejscowości na Białorusi 

 Jasionowo – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim.

Zobacz też 
 Jasionowo Dębowskie, Kolonie Jasionowo, Jasionów